;
 Serge Berstein ;
 .